Tom Newman (1894-1943) – giocatore di snooker inglese
 Tom Newman (1943) – musicista e produttore inglese
 Tom Newman (1985) – scienziato statunitense